Хасбендс () — английская фамилия. Известные носители:

 Хасбендс, Клиффорд (1926—2017) — бывший генерал-губернатор Барбадоса.

См. также 
 Хасбанд